Parnell kan zijn:
 Parnell (film), een film uit 1937 over het leven van Charles Stewart Parnell
 Parnell (Iowa), een plaats in de VS
 Parnell (Missouri), een plaats in de VS
 Parnell (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
 de Ierse politicus Charles Stewart Parnell (1846-1891)